Солсбери () — город в Великобритании, давший название титулу «граф Солсбери» и нескольким другим топонимам:

Топонимы

Города США
 Солсбери — город в округе Личфилд штата Коннектикут
 Солсбери — город в штате Мэриленд
 Солсбери — город в штате Северная Каролина

В Африке
 Солсбери (Salisbury) — название (с 1890 до 1982) Хараре, столицы Зимбабве.

Острова в Арктике
 Солсбери — остров в Канадском Арктическом архипелаге.
 Солсбери — остров архипелага Земля Франца-Иосифа, Россия.

Персоналии
Граф Солсбери () — старинный графский титул в системе дворянских титулов Англии:
 Патрик, 1-й граф Солсбери (ум. 1168)
 Уильям Фиц-Патрик, 2-й граф Солсбери (ум. 1196), сын предыдущего
 Эла, 3-я графиня Солсбери (ум. 1261), дочь предыдущего

 Монтегю, Джон, 3-й граф Солсбери (1350—1400), племянник предыдущего
 Монтегю, Томас, 4-й граф Солсбери (1388—1428), сын предыдущего
 Монтегю, Элис, 5-я графиня Солсбери (1407—1462), дочь предыдущего

 Сесил, Роберт, 1-й граф Солсбери (ок. 1565 — 1612)
Маркиз Солсбери — титул в системе дворянских титулов Великобритании:
 Роберт Сесил, 3-й маркиз Солсбери (1830—1903) — многократный премьер-министр Великобритании.
 Роберт Гаскойн-Сесил, 7-й маркиз Солсбери (род. 1946) — британский политик, праправнук предыдущего
 Солсбери, Гаррисон (1908—1993) — американский журналист.
 Солсбери, Марк (род. 1966) — британский кинокритик, писатель, биограф Тима Бёртона.
 Солсбери, Ричард Энтони (1761—1829) — английский ботаник, член Лондонского королевского общества.
 Солсбери, Эдвин (1910—1986) — американский гребец.

Прочее 
 Salisbury — альбом группы «Uriah Heep» 1971 года.